Le praxinoscope fut la première invention d'Émile Reynaud. Il eut des déclinaisons dont :

 Praxinoscope-théâtre en 1879
 Praxinoscope à projection en 1880

Voir aussi 
 Praxinoscope Théâtre, une compagnie de théâtre